Björkråtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Björkråtjärnen, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun, 
Björkråtjärnen, Lappland, sjö i Åsele kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn